Jean-Baptiste-Charles Mathieu-Mirampal, né le  à Compiègne et mort le  à Condat, était un homme politique français.

Biographie

Études et début de carrière 
Il est le fils de Charles-Nicolas Mathieu, receveur des domaines du roi, et de Marie-Louise Devin. Après des études de droit, il devient avocat au Parlement de Paris. 

Il entame une carrière publique en 1789, lorsqu'il devient rédacteur du Journal de l'Oise, fonction qui le fait connaître localement.

Le conventionnel

Un député de la Plaine 
Le , il est élu député de la Convention par le département de l'Oise. Ses votes aux différents appels nominaux et son hostilité envers Robespierre le situent politiquement entre la Plaine et la Gironde.  

Au commencement de la session, il propose à ses collègues de jurer "par la force du sentiment" d'établir la liberté et l'égalité. Il est ensuite envoyé en mission dans la Sarthe afin de permettre la circulation des grains. 

Il vote la mort sans conditions de Louis XVI. Ils sont neuf sur les douze députés de l'Oise à émettre ce choix. Le , il demande que les jeunes filles âgées de quatorze à vingt-et-un ans soient concernées par les lois contre les émigrés. Il vote en faveur de la mise en accusation de Marat et en faveur du rétablissement de la Commission des Douze.

Passage au comité Danton 
Le 30 mai, il entre au Comité de salut public en qualité d'adjoint avec Couthon, Hérault de Séchelles, Ramel-Nogaret et Saint-Just, avec qui il est chargé de rédiger un projet constitutionnel.

Le 15 juin, il est envoyé en mission à Bordeaux et les départements de la Dordogne et du Lot-et-Garonne, accompagné de Treilhard. Il est remplacé au Comité de Salut public par Lindet le 22 juin avant d'être rappelé à Paris le 20 juillet, la Convention reprochant aux deux envoyés en mission « d'attiédir l'esprit public ».

En parallèle, Mathieu est membre du Comité de législation et l'un des rédacteurs de la Constitution de l'an I.

Membre des comités thermidoriens 
Après le 9 thermidor, Mathieu entre au Comité de sûreté générale avant d'en devenir le président à la suite de Vadier. Il crée à ce poste une commission administrative de police puis attaque les jacobins et les terroristes de l'an II. Il siège à ce comité sans presque aucune discontinuité de fructidor an II () à germinal an III ().

Le 1er septembre 1794, il est également réélu au Comité de salut public, dont il est membre jusqu'au . Thermidorien influent, il se veut très ferme face aux mouvements populaires. En , il présente à la Convention un rapport sévère sur les activités des Clubs jacobins.

Après l'insurrection du 12 germinal an III, il joue un grand rôle dans l'adoption des décrets frappant les manifestants. Il entre peu après dans la commission chargée de rédiger la future constitution.

Le , il est élu président de la Convention dans une situation difficile, juste après l'Insurrection du . Signe des temps son bureau est exclusivement composé de députés royalistes, à savoir Henry-Larivière, Gamon et Poisson.

En , il est envoyé en mission auprès des armées des Côtes de Brest, de l'Ouest de Cherbourg.

Député sous le Directoire 
Après la séparation de la Convention, Mathieu est élu au Conseil des Cinq-Cents par cinq départements. Il opte finalement pour l'Oise. Il y siège jusqu'en 1797. Il est ensuite commissaire du Directoire auprès de l'administration centrale du département de la Seine. 

En 1798, il retrouve son fauteuil au Conseil des Cinq-Cents.

Partisan jusqu'en 1797 de la majorité directoriale, il se rallie en l'an VIII au parti de Bonaparte.

Sous Napoléon 
Après le 18 brumaire, Mathieu est nommé membre de la Commission intermédiaire puis membre du Tribunat où il siège jusqu'en 1802.

De 1804 à 1815, il exerce les fonctions de directeur des droits réunis dans la Gironde et dans Marne.

Fin de vie 
Après la loi du 12 janvier 1816 bannissant les régicides, il prend peur et quitte la France même si la loi ne lui est pas applicable car il n'a exercé aucune fonction durant les Cent-Jours.

Il rentre dans son pays en mars 1819 et vit ensuite dans une retraite complète jusqu'à sa mort en 1833.

Notes et références

Sources 
 Sa fiche sur le site de l'Assemblée nationale
 Bernard Gainot, Dictionnaire des membres du comité de Salut Public, Paris, Tallandier, 1990

Liens externes 

Naissance en octobre 1763
Naissance à Compiègne
Décès en octobre 1833
Député de l'Oise
Député de la Convention nationale
Conventionnel régicide
Membre du Comité de sûreté générale
Membre du Conseil des Cinq-Cents
Membre du Tribunat
Président de l'Assemblée nationale française
Décès à 70 ans